Линди Ортега () — канадская певица, кантри-музыкант, автор-исполнитель.
Лауреат нескольких наград, включая премию Canadian Country Music Association и несколько номинаций на Джуно.

Биография 
 См. также «Lindi Ortega Personal life» в английском разделе.
Родилась 28 мая 1980 года в Торонто, (Онтарио, Канада). Позднее переехала в Нашилл, штат Теннесси (США). Её голос сравнивают с Dolly Parton, Johnny Cash и Emmylou Harris.

Дискография 
 См. также «Lindi Ortega Discography» в английском разделе.
 The Taste of Forbidden Fruit (2001)
 Fall from Grace (2007)
 Lindi Ortega E.P. (2008)
 The Drifter E.P. (2008)
 Little Red Boots (2011)
 Tennessee Christmas E.P. (2011)
 Cigarettes & Truckstops (2012)
 Tin Star (2013)
 iTunes Session (2014)
 Faded Gloryville (2015)

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 Офиц. сайт
 Lindi Ortega — Murder Of Crows Видео
 Lindi Ortega — Dying Of Another Broken Heart

Кантри-музыканты Канады
Авторы-исполнители Канады